Le   d'armée,  ou XXXI corps est une grande unité militaire et peut faire référence à divers corps d'armée :

Allemagne
 d'armée (Allemagne)

France
 d'armée (France)

Homonymie d'unités militaires